Чемпионат Таджикистана по футболу 2004 () — 13-й сезон чемпионата Таджикистана по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2004 на сайте rsssf.com 

2004
Таджикистан
2004 год в Таджикистане